Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)
 Armeeoberkommando (AOK)
 AOK Laponia
 AOK (album)
 Port lotniczy Karpathos – kod lotniska IATA AOK